Бјерн Борг је освојио турнир. У финалу је победио Џона Макенроа резултатом 1-6, 7-5, 6-3, 6-7(16-18), 8-6.

Носиоци 
 

  Бјерн Борг (победник)</li>
  Џон Макенро (финалиста)</li>
  Џими Конорс (полуфиналиста)</li>
  Витас Герулајтис (четврто коло)</li>
  Роско Танер (четвртфиналиста)</li>
  Џин Мејер (четвртфиналиста)</li>
  Питер Флеминг (четвртфиналиста)</li>
  Виктор Печи (треће коло)</li>

<ol start=9>
  Пет Дупре (треће коло)
  Иван Лендл (треће коло)
  Харолд Соломон (Повукао се пре почетка турнира) 
  Јаник Ноа (Повукао се пре почетка турнира) 
  Војћех Фибак (четвртфиналиста)
  Виктор Амаја (прво коло)
  Стен Смит (треће коло)
  Хосе Луис Клерк (треће коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Извори

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Вимблдон 1980.
Вимблдон — мушкарци појединачно
Тенис 1980.